Der Kanton Vignobles et Bastides ist ein französischer Kanton im Arrondissement Albi im Département Tarn in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Rabastens.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Vignobles et Bastides